NGC 1939 — рассеянное скопление в созвездии Столовая Гора.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Скопление имеет низкое содержание металлов. Как и в NGC 1928, звёзды горизонтальной ветви в NGC 1939 имеют почти исключительно синий цвет и находятся на полосе нестабильности.

Примечания 

 

1939
Столовая Гора (созвездие)
Рассеянные скопления